De Jeddah Formule 2-ronde 2021 was de 8e en laatste ronde van het Formule 2-kampioenschap van 2021. Het evenement vond plaats op het Yas Marina Circuit van 10 tot 12 december ter ondersteuning van de Grand Prix van Abu Dhabi van 2021 en omvatte drie races.

Oscar Piastri veroverde de titel in 2021 nadat hij derde was geworden in de eerste sprint race; daarmee is de Australische coureur na Charles Leclerc en George Russell de derde rookie die het kampioenschap wint in het moderne Formule 2-tijdperk.

Classificatie

Kwalificatie

Sprint race 1

Sprint race 2

Feature race

Tussenstanden kampioenschap

Externe links 

 Officiële website

Formule 2 in 2021